Fiscalía General puede referirse a:
Fiscalía General, institución encargada de promover ante los tribunales la acción de la justicia;
 La Fiscalía General, en Azerbaiyán;
 La Fiscalía General de la Nación, en Colombia;
 La Fiscalía General del Estado, en Ecuador;
 La Fiscalía General de la República, en El Salvador;
 La Fiscalía General del Estado, en España;
 La Fiscalía General de la República, en México;
 La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;
 La Fiscalía General de la Nación, en Uruguay.